McFarland může být:

příjmení
 Gary McFarland (1933–1971) – americký jazzový vibrafonista, aranžér a hudební producent
 K. T. McFarland (* 1951) – americká politička

ostatní
 McFarland: Útěk před chudobou – americký sportovní a dramatický film z roku 2015